Passchendaele hace referencia a varios artículos:

 Batalla de Passchendaele: campaña militar de la Primera Guerra Mundial, también conocida como Tercera Batalla de Ypres. 
 Primera Batalla de Passchendaele: enfrentamiento librado el 12 de octubre de 1917.
 Segunda Batalla de Passchendaele: enfrentamiento librado entre el 26 de octubre y el 10 de noviembre de 1917.
 Passchendaele: película canadiense de 2008.
Passchendaele:nombre dado a Passendale, sección de la localidad belga de Zonnebeke